

Presentación Previa 
No hay campeones defensores, ya que se trata de la primera edición del torneo.

La pareja estadounidense-australiana formada por Bobby Reynolds y John-Patrick Smith, son los nuevos campeones del torneo. Derrotaron en la final a la pareja formada por Steve Johnson y Tim Smyczek.

Cabeza de serie 

 Chris Guccione /  Samuel Groth (Primera ronda)
 Tennys Sandgren /  Rhyne Williams (Primera ronda)

<li> Bradley Klahn /  Michael Venus (Primera ronda)
<li> Denys Molchanov /  Matt Reid (Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Napa 2013